

Anno 
 336 o 336 a.C.

Matematica 
 336 (numero)

Musica 
 336 – EP degli AFI del 2002